Glaziella — рід грибів родини Glaziellaceae. Назва вперше опублікована 1880 року.

Класифікація 
До роду Glaziella відносять 10 видів:
 Glaziella abnormis
 Glaziella aurantiaca
 Glaziella bakeriana
 Glaziella berkeleyi
 Glaziella berkleyi
 Glaziella ceramichroa
 Glaziella cyttarioides
 Glaziella splendens
 Glaziella sulphurea
 Glaziella vesiculosa

Примітки

Джерела 
 Berkeley, M.G. 1880. Fungi Brasilienses in provincia Rio de Janeiro a cIar. Dr. A. Glaziou lecti. Videnskabelige Meddelelser fra dansk Naturhistoriske Forening i Kjöbenhavn. 80:31 - P.31

Роди грибів
Пецицоміцети